Eghbali ist der Familienname folgender Personen:

 Behdad Eghbali (* 1976), US-amerikanischer Unternehmer 
 Dariush Eghbali (* 1951), iranischer Musiker